Gambier peut désigner :
 le gambier, une espèce de plante grimpante ligneuse des régions tropicales d'Asie du Sud-Est, de la famille des Rubiaceae ;

Toponymie 
 les îles Gambier, un archipel de Polynésie en Polynésie française ;
 Gambier, une commune française des îles Gambier ;
 Mount Gambier, une ville d'Australie en Australie-Méridionale ;
 le mont Gambier, un volcan d'Australie en Australie-Méridionale ;
 Gambier, une municipalité américaine située dans le comté de Knox en Ohio.

Patronymie 

Bertrand Gambier (1879-1954) est un mathématicien français ;
Catulle Gambier (né en 1892), homme politique français ;
 Dominique Gambier, un homme politique français ;
 John James Gambier, un officier de marine britannique.
 Gambier Bolton (mort en 1929), auteur anglais et photographe spécialisé en histoire naturelle

Autres 
 La Maison Gambier, une fabrique de pipes en terre, située à Givet, fondée à la fin du  et fermée dans la première moitié du .
 l', un porte-avions d'escorte américain ;
 le gambier, un support pour le verre en fusion utilisé lors de la fabrication de miroir.